

Ім'я 

 Джабір I ас-Сабах — 3-й емір Кувейту
 Джабір аль-Ахмад аль-Джабір ас-Сабах — 13-й емір Кувейту
 Джабір ібн Хайян — арабський алхімік, лікар, фармацевт, математик і астроном

Прізвище 

 Унс Джабір — туніська тенісистка